У фіналі Матс Віландер переміг Івана Лендла, який до цього тричі підряд був чемпіоном, з рахунком 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4. Це був найдовший на той час фінал в історії Відкритого чемпіонату США, тривалістю 4 години і 54 хвилини. Цей рекорд побив фінал Відкритого чемпіонату США 2012 року, в якому Енді Маррей переміг Новака Джоковича.

На цьому турнірі Піт Сампрас і Джим Кур'є вперше змагалися в основній сітці.

Сіяні гравці 

  Іван Лендл (фіналіст)
  Матс Віландер (чемпіон)
  Стефан Едберг (4 коло)
  Андре Агассі (півфіналіст)
  Борис Беккер (2 коло)
  Джиммі Коннорс (чвертьфіналіст)
  Яннік Ноа (2 коло)
  Мілослав Мечирж (3 коло)

  Тім Майотт (3 коло)
  Анрі Леконт (3 коло)
  Бред Гілберт (2 коло)
  Гільєрмо Перес Рольдан (3 коло)
  Йонас Свенссон (2 коло)
  Андрес Гомес (3 коло)
  Андерс Яррід (3 коло)
  Джон Макінрой (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1988 US Open Men's Singles draw 

1988 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу